Прокрустово ложе:
 Прокрустово ложе — крылатое выражение.
 «Прокрустово ложе» — книга афоризмов, написанная Нассимом Талебом.
 «Прокрустово ложе» — художественный фильм.